Татья́на Влади́мировна Само́ленко (урождённая Хамитова, по первому мужу Самоленко, по второму мужу Доровских) (род. 12 августа 1961, пос. Секретарка, Северный район Оренбургской области) — советская и украинская спортсменка, легкоатлетка, специалист в беге на средние дистанции. Олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира. Заслуженный мастер спорта СССР (1987).

Биография 
Родилась в посёлке Секретарка Северного района Оренбургской области. В юношеском возрасте переехала в Запорожье.

В легкоатлетической сборной СССР с 1986 года. Этим же годом датируется её первое выступление на большом турнире — на чемпионате Европы в Штутгарте она стала второй на дистанции 1500 метров и пятой на дистанции вдвое длиннее. В том же году одержала первую победу — на Играх доброй воли (1500 м).

1987 и 1988 годы стали пиком её спортивной карьеры. В 1987 году она победила на зимнем чемпионате мира в Индианаполисе на трёх километрах и стала второй на полуторке, а на летнем чемпионате мира в Риме одержала уверенную победу на обеих своих коронных дистанциях.

На Олимпийских играх 1988 года в Сеуле Т. Самоленко была главным фаворитом в своих дисциплинах. На дистанции 3000 метров она оправдала ожидания, победив в финале с личным рекордом 8:26,53. Забег на 1500 метров сложился менее удачно, она пришла к финишу третьей вслед за румынкой Паулой Иван и коллегой по сборной СССР Лаймуте Байкаускайте.

После Олимпийских игр вышла замуж и сменила фамилию, некоторое время она выступала под двойной фамилией Самоленко-Доровских, затем выступала уже только под фамилией Доровских.

На первенстве мира 1991 года в Токио выиграла забег на 3 километра и стала второй на 1500 метров уступив лишь Хассибе Булмерка из Алжира.

На Олимпийских играх 1992 года в Барселоне представляла Объединённую команду. В забеге на полторы тысячи осталась четвёртой, а на трёх километрах выиграла серебряную медаль, проиграв подруге по команде Елене Романовой.

После барселонской Олимпиады приняла участие в нескольких соревнованиях под флагом сборной Украины. В 1993 в организме спортсменки нашли запрещенный препарат станозолол, вследствие чего она завершила спортивную карьеру.

В настоящее время проживает в Броварах, занимается преподавательской деятельностью, кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, доцент. Замужем в третьем браке за десятиборцем Александром Апайчевым.

Более десяти лет преподает в Классическом приватном университете (Запорожье).

С 2016 года работает доцентом кафедры физической культуры Киевского национального торгово-экономического университета.https://www.knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=73&uk

Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1989) и украинским орденом княгини Ольги (2002).

В Оренбургской области проводится легкоатлетический юношеский турнир на призы Татьяны Самоленко. 

В Запорожье так же проводится Всеукраинские соревнования "Казацкая Хортица" на призы Олимпийских чемпионок Т.Самоленко и Т.Пророченко.http://zasport.zp.ua/2017/03/10/u-zaporizhzhi-rozigrali-medali-vseukrayinskogo-turniru-na-prizi-olimpijskih-chempionok-samolenko-ta-prorochenko/

В 2017 году в Запорожье Институт здоровья, спорта и туризма назван именем Татьяны Самоленко.http://iz.com.ua/sport/v-zaporozhe-nazvali-institut-imenem-olimpiyskoy-chempionki.html

Примечания

Ссылки 
 Татьяна Самоленко-Доровских на сайте IAAF
 ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ТАТЬЯНА САМОЛЕНКО: «ПОСЛЕ ДВУХ НЕУДАЧНЫХ БРАКОВ Я ВСЕ РАВНО ВЕРИЛА, ЧТО ВСТРЕЧУ МУЖЧИНУ, С КОТОРЫМ БУДУ КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ»

Бегуны на средние дистанции СССР
Бегуны на средние дистанции Украины
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Игр доброй воли по лёгкой атлетике
Кавалеры ордена княгини Ольги III степени
Преподаватели Классического приватного университета
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил